Rod (otok), (Rodos), grčki otok
 Rodos (grad), grad na otoku Rodu